Torque – girocollo o collare usato da Celti e Sciti
TORQUE – software opensource
Torque - Circuiti di fuoco – film statunitense del 2004
Torque – protagonista della serie di videogiochi The Suffering
Torque – squadra di calcio dell'Uruguay
Torque – super criminale DC Comics